Biografies:
 Enric Prat de la Riba i Sarrà (Castellterçol, 1870 - 1917), advocat i periodista, primer president de la Mancomunitat
 Esteve Prat de la Riba i Magarins (Castellterçol, 1843-98), pare d'Enric Prat de la Riba i Sarrà
 Toponímia:
 Can Prat de la Riba, masia al poble de Bigues, en el terme municipal de Bigues i Riells, a la comarca del Vallès Oriental 
 Carrer de Prat de la Riba (Reus), carrer del municipi de Reus (Baix Camp) 
 Casa Museu Prat de la Riba, museu de la vila de Castellterçol, a la comarca del Moianès
 Escola Prat de la Riba (Girona), edifici del municipi de Girona 
 Escoles Prat de la Riba, grup escolar del municipi de Reus (Baix Camp) al carrer de Prat de la Riba cantonada amb el Passeig de Sunyer
 Estació de Prat de la Riba, estació de la L9/L10 del metro de Barcelona
 Plaça Prat de la Riba (Castellterçol), plaça a Castellterçol (Moianès)